Ricardo Raúl Bernay (Libertador San Martín, Provincia de Entre Ríos, Argentina; 1 de julio de 1986) es un futbolista argentino. Juega como marcador central y su primer equipo fue Tiro Federal de Rosario. Actualmente se encuentra sin club.

Clubes

Estadísticas 
 Actualizado al 7 de febrero de 2021

Palmarés

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en BDFA
 Ficha en livefutbol
 Ficha en soccerway
 Ficha en transfermarkt

Personas del departamento Diamante
Futbolistas de la provincia de Entre Ríos
Futbolistas de las inferiores del Club Atlético Tiro Federal Argentino
Futbolistas del Club Atlético Tiro Federal Argentino
Futbolistas del Atlético Club San Martín
Futbolistas del Club Deportivo Maipú
Futbolistas del Club Atlético Unión (Santa Fe) en los años 2010
Futbolistas del Gimnasia y Esgrima de Jujuy en los años 2010
Futbolistas del Club Deportivo Guaraní Antonio Franco
Futbolistas del Club Sol de América (Formosa)
Futbolistas del Club Atlético Chaco For Ever
Futbolistas del Club Atlético Unión (Villa Krause)
Futbolistas del Club Sportivo Desamparados
Futbolistas del Club Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay)
Futbolistas de la Comisión de Actividades Infantiles